Zoologia:
 La guineu, guineu comuna o guineu roja (Vulpes vulpes o Vulpes fulva)
 La guineu àrtica o guineu blava (Vulpes lagopus)
 D'altres cànids, principalment dels gèneres Vulpes i Dusicyon també reben el nom de guineu.
Guineu grisa de les illes Santa Bàrbara
 Les guineus voladores, diferents quiròpters del gènere Pteropus.

 Mitjans de comunicació:
 La Guineu: setmanari satíric-humorístic, publicació sortida a Reus el 1918
 Guineu (grup musical), grup musical català

 Mitologia grega:
 Guineu teumèsia, una criatura fantàstica

Referències